Моисе́енко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Моисеенко, Александр Александрович (род. 1980) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 
 Моисеенко, Анатолий Степанович (1922—1995) — Герой Советского Союза.
 Моисеенко, Антонина Яковлевна (урождённая Нейжмак род. 1938) — работник сельского хозяйства СССР, полный кавалер Ордена Трудовой славы.
 Моисеенко, Борис Николаевич (1880—1918) — российский политический деятель.
 Моисеенко, Валентин Григорьевич (род. 1930) — российский учёный-геолог, академик РАН.
 Моисеенко, Василий Тарасович (1908—1945) — Герой Советского Союза.
 
 
 Моисеенко, Евсей Евсеевич (1916—1988) — советский художник, академик АХ СССР.
 Моисеенко, Зоя Васильевна (род. 1929) — советский и украинский архитектор.
 Моисеенко, Игорь Николаевич (род. 1966) — российский управленец.
 
 Моисеенко, Максим Алексеевич (1921—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 Моисеенко, Ольга Владимировна (1905—1995) — советская переводчица с французского языка.
 Моисеенко, Пётр Анисимович (1852—1923) — один из первых российских рабочих-революционеров.
 Моисеенко, Сергей Яковлевич — первый секретарь Сахалинского обкома ВЛКСМ (1947—1949), председатель Корсаковского горисполкома (1950—1952).
 Моисеенко, Татьяна Ивановна (род. 1949) — российский гидролог, член-корреспондент РАН.
 Моисеенко, Фёдор Петрович (1754—1781) — российский естествоиспытатель, переводчик, литератор.

См. также 
 Моисеенко-Великий